Rok může být:

časový pojem
 rok – doba, která uběhne mezi dvěma opakováními události spojené s oběhem Země kolem Slunce
 anomalistický rok
 juliánský rok
 přestupný rok
 siderický rok
 tropický rok
 platónský rok – doba, za kterou nebeský pól vykoná v důsledku precese zemské osy uzavřený okruh kolem pólu ekliptiky, jenž trvá přibližně 25 800 let
 školní rok – doba školního vyučování po dobu jednoho roku
 galaktický rok – doba, kterou potřebuje Slunce k jednomu oběhu kolem středu naší Galaxie
 hodnota letopočtu

svátky a církevní období
 liturgický rok respektive církevní rok – řada liturgických období v křesťanských církvích
 Nový rok – svátek v 1. den kalendářního roku
 čínský nový rok – čínský svátek
 svatý rok – v katolické křesťanské tradici: rok odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy

astronomická jednotka délky
 světelný rok – jednotka vzdálenosti, používaná hlavně v astronomii

historická období označující významný rok
 rok Afriky – rok 1960 našeho letopočtu
 rok tří císařů – rok 1888 našeho letopočtu
 rok čtyř císařů – rok 68 našeho letopočtu

v kultuře
 Rok (hudební skupina) – australská metalová kapela
 Rok ďábla – český film
 Rok ďábla (soundtrack) – nahrávka hudby z filmu Rok ďábla
 Svatý rok (film) – francouzský film z roku 1976
 Zahradníkův rok – kniha Karla Čapka

různé
 Rok (Sušice) – část města Sušice
 Rok (jméno) – slovinské mužské jméno
 soudní rok – původní označení pro jednání soudu (zachováno také v termínu „odročení“)

Externí odkazy